Алексе́й Алексе́евич Кокоре́кин (1906—1959) — советский график. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1949). Умер от чёрной оспы, начав вспышку оспы в Москве в 1959 году.

Биография 
А. А. Кокорекин родился  в армянском городе Егегник (ныне г.  Сарыкамыш в Турции). В 1927—1929 годах учился в Кубанском художественно-педагогическом техникуме. С 1929 года в Москве. Выполнял тематические картины, иллюстрации, пейзажи. Известен главным образом как плакатист. В своих политических плакатах воплощал мужественные, волевые характеры советских людей, обращался к крупномасштабным изображениям и живописным (порой близким к станковым) цветовым решениям. В 1941—1943 годах — художник Военного издательства при ПУ РККА, с 1943 года — СВХ имени М. Б. Грекова. Участвовал в выпуске «Окон ТАСС».

Плакаты 
 1933 — «1-е Мая. Мы с вами, товарищи!»
 1934 — «К труду и обороне будь готов!»
 1937 — «Строй сомкнув, с товарищами рядом…»
 1937 — «Да здравствует непобедимая Красная Армия!»
 1938 — «С Новым годом! 1-е января 1939»
 1941 — «Смерть фашистской гадине!»
 1941 — «Свет в окне — помощь врагу»
 1942 — «За Родину!»
 1942 — «Всё для победы! Фронту от женщин СССР»
 1943 — «В этой фронтовой сводке есть и мой боевой труд!»
 1943 — «Когда бронебойщик стоит на пути, фашистскому танку никак не пройти»
 1944 — «Воину-победителю — всенародную любовь!»
 1944 — «Так будет с фашистским зверем»
 1945 — «Знамя советское, знамя народное…»
 1945 — «Победоносной Родине — слава!»
 1946 — «Бережём страну родную!»
 1947 — «З0 лет Октября» (триптих)
 1949 — «Даём сверх плана, товарищи лесорубы!»
 1949 — «Колхозной деревне — электроэнергию и радио!»
 1954 — «Выше класс советского футбола!»
 1955 — «Родине новые миллионы киловатт!»
 1955 — «К новым победам в труде и спорте!»
 1957 — «Слава свободному труду!»

Семья 
 Внучка: телеведущая Ольга Владимировна Кокорекина;
 Внук: художник, арт-директор Алексей Владимирович Кокорекин.

Болезнь и смерть 

23 декабря 1959 года художник вернулся из двухнедельной поездки в Индию. По рассказу его дочери Валерии, в аэропорту «Внуково» Кокорекина встречали его жена, дочь от первого брака и знакомый за рулём автомобиля. На самочувствие художник не жаловался, из аэропорта все вместе поехали к нему домой. Уже вечером Кокорекин почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, начался сильный кашель, всё тело охватила острая боль. На следующий день художник побывал в поликлинике, где терапевт поставил ему диагноз «грипп». Состояние продолжало ухудшаться, возникла лихорадка и сыпь по всему телу. 27 декабря Кокорекина госпитализировали в Боткинскую больницу, где положили в общую палату с гриппозными больными. 29 декабря у художника началась агония, и вскоре в присутствии срочно вызванных родственников Алексей Алексеевич Кокорекин скончался. После вскрытия тело было кремировано в Донском крематории с соблюдением чрезвычайных мер предосторожности  (но не из-за оспы, которую так и не распознали, а потому что при вскрытии заподозрили токсическую форму чумы. Верный диагноз выяснился гораздо позже, при исследовании других заразившихся).

Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища. 

Всего во время данной вспышки в Москве от Кокорекина заразилось 19 человек (7 родственников, 9 человек персонала и 3 пациента больницы, в которую он был госпитализирован с нераспознанной оспой). От них заразились ещё 23 человека и от последних ― ещё трое. Трое из 46 заразившихся скончались.

На основе описанных событий Александром Мильчаковым была создана повесть «В город пришла беда» (1961), послужившая сценарием к одноимённому фильму режиссёра Марка Орлова (1966).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за серию военных плакатов (с коллективом)
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за серию политических плакатов (с коллективом)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1956)
 медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 Плакаты Кокорекина Алексея Алексеевича
 

Графики СССР
Графики России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники СССР
Художники России
Художники XX века
Члены Союза художников СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Плакатисты СССР
Умершие от оспы
Похороненные на Новодевичьем кладбище